Серге́й Влади́мирович Киселёв:
 Киселёв, Сергей Владимирович (1905—1962) — советский археолог и историк, член-корреспондент АН СССР.
 Киселёв, Сергей Владимирович (1954—2006) — украинский писатель, журналист.
 Киселёв Сергей Владимирович (род. 1968) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана III созыва